De Andrea ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni De Andrea (1928–2012), italienischer Diplomat des Heiligen Stuhls und Kurienbischof
 Giuseppe De Andrea (1930–2016), römisch-katholischer Bischof und Diplomat des Apostolischen Stuhls
 John De Andrea (* 1941), US-amerikanischer Bildhauer und Zeichner des Neuen Realismus

Siehe auch:
 D’Andrea
 Andrea